Zámek Petrovice může být:

 Petrovice (zámek) – Praha-Petrovice
 Petrovice (zámek, okres Benešov)
 Petrovice (zámek, okres Příbram)
 Petrovice (zámek, okres Rakovník)